Fryxellsgatan finns i flera orter i Sverige:
Fryxellsgatan, Björneborg
Fryxellsgatan, Göteborg
Fryxellsgatan, Kalmar
Fryxellsgatan, Karlstad
Fryxellsgatan, Stockholm
Fryxellsgatan, Åmål

Gator i Sverige